Trophée Eric Bompard 2006 года — международный турнир по фигурному катанию серии Trophée Eric Bompard, один из этапов серии Гран-при сезона 2006—2007. Прошёл в Париже с 17 по 19 ноября 2007 года в спортивном комплексе «Берси». Фигуристы соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары 

э

Танцы на льду

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

2006 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Париже